Rivière Aigneau, un tributaire de la rivière aux Mélèzes, dans la région du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Lac Aigneau, un lac situé sur le cours de la rivière Aigneau.